Esposizione generale italiana del 1884
Esposizione generale italiana del 1898